Hyattsville ist:
 Hyattsville (Kentucky), Unincorporated Community im Garrard County, Kentucky
 Hyattsville (Maryland), Stadt im Prince George’s County, Maryland